Sri Lanka... my Shangri-La (album van Jack Jersey) (1980), een album van Jack Jersey
 Sri Lanka... my Shangri-La (single van Jack Jersey) (1980), een single van Jack Jersey